Lisa Raymond e Rennae Stubbs hanno battuto in finale Kim Clijsters e Ai Sugiyama 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (Campionesse)
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (semifinali)
 Cara Black /  Elena Lichovceva (secondo turno)
 Serena Williams /  Venus Williams (terzo turno)
 Kimberly Po-Messerli /  Nathalie Tauziat (semifinali)
 Els Callens /  Meghann Shaughnessy (primo turno)
 Jelena Dokić /  Conchita Martínez (terzo turno)
 Nicole Arendt /  Caroline Vis (secondo turno)

 Kim Clijsters /  Ai Sugiyama (finale)
 Alexandra Fusai /  Rita Grande (secondo turno)
 Nicole Pratt /  Olena Tatarkova (primo turno)
 Tathiana Garbin /  Janette Husárová (terzo turno)
 Anke Huber /  Barbara Schett (primo turno)
 Amanda Coetzer /  Lori McNeil (terzo turno)
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (secondo turno)
 Martina Navrátilová /  Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2001